«Water» (Agua) puede referirse a

 Water (Lancashire), Inglaterra

Concepto 
 Nombre alternativo a inodoro;

Cine 
 Water (1985), película.
 Water (2005), película.
 Water (2019), película.

Música 
 Water (1973), canción de The Who.
 Water (1990), canción de Martika.
 Water (2007), canción de Elitsa Todorova & Stoyan Yankoulov.